Komyschuwacha (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Siedlungen städtischen Typs:
 Komyschuwacha (Kramatorsk), in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk
 Komyschuwacha (Sjewjerodonezk), in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk
 Komyschuwacha (Saporischschja), in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja

Dörfer und Siedlungen:
 Komyschuwacha (Amwrossijiwka), in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Komyschuwacha (Wolnowacha), in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Komyschuwacha (Lutuhyne), in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne

Fluss:
 Komyschuwacha (Fluss), ein Nebenfluss des Luhan in der Ostukraine